Dionysia – forma latina del nome proprio di persona italiano femminile Dionisia
Dionysia – genere di piante della famiglia del Primulaceae